Utaurora comosa — викопний вид членистоногих з вимерлого ряду Dinocaridida, що існував у пізньому кембрії (507 млн років тому).

Скам'янілості 
Відбитки тварини знайдені у 2008 році у відкладеннях формації Вілер у Карпоїдному кар'єрі на південному заході гори Антилопа (хребет Хаус, штат Юта, США). Спочатку він був описаний як представник Anomalocaris. У 2022 році рештки переописані як новий рід та вид Utaurora comosa. Родова назва Utaurora є поєднанням назви штату Юта (типове місцезнаходження) та римської богині світанку Аврори (посилання на те, що тварина належала до групи базальних представників членистоногих).

Опис 
Utaurora дуже нагадує Opabinia, химерний організм із Берджеських сланців з 5 очима і хоботком, що закінчується парою придатків. Через те, що тварина неповністю збереглася, невідомо, чи мала Utaurora ці ознаки. Utaurora відрізняється від Opabinia ширшими лопатями, що покривають її спину і проміксальну область кожного з бічних стулок (в Opabinia вони охоплюють лише бічні клапті), що надає їй волохатий вигляд, а також наявністю хвостового віяла, що складається щонайменше з 7 пар хвостових лопатей. (в Opabinia їх лише три).

Філогенія

Примітки

Посилання 
 

Членистоногі кембрійського періоду
Викопні членистоногі
Вимерлі тварини, описані 2022